Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1992/1993 — 57-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Спарта Прага, обыгравший в финале плей-офф Витковице.

Формат 
После прошлого сезона, когда на 1-м этапе команды были разделены на группы, было решено вернуться к прежней системе чемпионата. 14 команд играли между собой в 2 круга, после этого каждая команда проводила еще 14 матчей, причём соперники определялись исходя из мест, занятых после 26-го тура. Первые 4 команды выходили в 1/4 финала плей-офф. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, играли в предварительном раунде за право попасть в четвертьфинал. Все серии, кроме матчей за бронзовые медали, проходили до 3-х побед. Чемпионом стала пражская Спарта, обыгравшая в финале Витковице. В связи с разделением Чехословакии, сезон 1992/93 стал последним в истории чехословацкой лиги. Были образованы Чешская и Cловацкая экстралиги.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

1-й раунд 
Ческе-Будеёвице — Пардубице — 0:3 (1:2, 3:5, 0:1)

Польди Кладно — Попрад — 3:2 (6:2, 4:0, 3:4, 0:5, 5:0)

Кошице — Оломоуц — 3:0 (5:0, 4:3, 4:3 Б)

Злин — Дукла Йиглава — 3:2 (4:1, 3:2 ОТ, 3:5, 1:6, 3:2)

Четвертьфиналы 
Хемопетрол Литвинов — Пардубице — 3:0 (3:2 ОТ, 6:3, 4:0)

Спарта Прага — Злин — 3:1 (5:0, 5:2, 2:3, 4:2)

Дукла Тренчин — Кошице — 3:0 (5:1, 4:2, 4:2)

Витковице — Польди Кладно — 3:2 (2:1, 5:4, 2:4, 0:3, 9:4)

Полуфиналы 
Хемопетрол Литвинов — Витковице — 2:3 (2:6, 2:7, 8:7 ОТ, 5:4 Б, 2:3)

Спарта Прага — Дукла Тренчин — 3:2 (9:3, 4:3, 3:4, 1:4, 7:2)

Финал 
Спарта Прага — Витковице — 3:1 (5:3, 1:2 ОТ, 5:4, 5:4)

За 3-е место 
Хемопетрол Литвинов  — Дукла Тренчин — 1:2 (3:4, 4:3, 3:4)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Ян Чалоун (Литвинов) — 44 шайбы

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Иво Чапек, Радек Тот

Защитники

Лео Гудас, Иржи Выкоукал, Вацлав Бурда, Павел Шрек, Иржи Крочак, Павел Таборски, Ян Богачек, Роберт Костка, Зденек Тоужимски

Нападающие

Павел Гефферт, Давид Выборны, Петр Грбек, Михал Суп, Иржи Зеленка, Владимир Петровка, Яромир Кверка, Иржи Глинка, Любош Пазлер, Мартин Роусек, Ладислав Свобода, Милан Кастнер, Томаш Котрба, Збинек Кукачка

Тренеры — Павел Вол и Йозеф Горешовски

Ссылки 
 Сезон 1992/93 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1992 год в хоккее
1993 год в хоккее